Николай Михайлович Белозерский () — украинский фольклорист, историк и этнограф. Брат Василия Белозерского и Александры Кулиш.

Биография 
Родился на хуторе Мотроновка (ныне в составе села Оленовка Борзнянского района Черниговской области).

Учился в Петровском кадетском корпусе в Полтаве, но обучение не окончил. Поселился у своего зятя Пантелеймона Кулиша, под его влиянием стал интересоваться историей Украины. В 1854 году служил в Черниговском губернском правлении, работал помощником редактора «Черниговских губернских ведомостей», а впоследствии некоторое время исполнял обязанности главного редактора (до 1855 года). В этот период в газете печатались исторические акты, песни, сказки, предания из истории края, начали публиковаться басни Леонида Глебова.

Впоследствии Белозерский оставил службу и увлёкся сбором украинских народных песен. Участвовал в издании Амвросием Метлинским в 1854 году «Сборника малороссийских песен». Самостоятельно собрал около 800 украинских песен (на сентябрь 1855 года), которые собирался издать, но позже передал Пантелеймону Кулишу. В 1856 году издал книгу «Южнорусские летописи», где опубликовал неизвестные памятники, в том числе Черниговскую летопись. Позже Белозерский поселился на хуторе близ города Борзна, где прожил до конца жизни, занимаясь сельским хозяйством, но продолжал собирать материалы украинского фольклора. Публиковался в журнале «Киевская старина».

Литература 
 
 Памяти Н. М. Белозерского // Киевская старина. — 1897. — № 1.

Родившиеся в 1833 году
Родившиеся в Борзнянском районе
Этнографы Украины
Фольклористы Украины
Умершие в 1896 году